HMS Britomart ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Britomart, eine Brigg mit 16 Kanonen, 1807 erbeutet, 1809 gesunken; siehe Glommen (Schiff)
 HMS Britomart (1808), eine Sloop mit zehn Kanonen, Stapellauf 1808, Verkauf 1819
 HMS Britomart (1820), eine Sloop mit zehn Kanonen, Stapellauf 1820, Verkauf 1843
 HMS Britomart (1847), eine Brigg mit acht Kanonen, Stapellauf 1847, 1863 umbenannt in WV25, Verschrottung 1874
 HMS Britomart (1860), ein Kanonenboot, Stapellauf 1860, Verkauf 1892, Wiederankauf als Hulk, Verschrottung 1946
 HMS Britomart (1899), ein Kanonenboot, Stapellauf 1899, Verkauf 1920, umbenannt in Sakuntala
 HMS Britomart (1938), ein Minenabwehrfahrzeug, Stapellauf 1938, gesunken 1944